Анна Фёдоровна:

 Анна Фёдоровна (1781—1860) — великая княгиня, супруга цесаревича великого князя Константина Павловича.
 Анна Фёдоровна (в 1490-х—1458) — княгиня мазовецкая, супруга князя Болеслава III.